Invalidenstraße heißen:

 Invalidenstraße (Berlin)
 Invalidenstraße (Wien)